La Serie C 2020-2021 è stata la 7ª edizione del campionato italiano di calcio organizzato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico in una divisione unica e, complessivamente, la 47ª edizione del campionato di Serie C. Si è concluso con la promozione di , ,  e, dopo i play-off, dell'.

Stagione 

Rimane confermato il format a 60 squadre suddivise in tre gironi da 20 squadre. Il calendario è stato sorteggiato il 16 settembre 2020.

Il torneo è iniziato sabato 25 settembre 2020 con gli anticipi della prima giornata a cui sono seguite le altre partite in programma domenica 26 e lunedì 27. Confermati gli orari e le date di gioco utilizzati nella precedente stagione: tre anticipi al sabato, uno per girone, partite la domenica alle ore 15:00 e alle ore 17:30 e un posticipo il lunedì sera alle 21:00. Sono stati stabiliti inizialmente nove turni infrasettimanali poi ridotti a otto con l'eliminazione del turno del 14 aprile 2021. I turni infrasettimanali sono stati programmati per il 7 e 21 ottobre, 11 novembre, 23 dicembre 2020, 3 e 17 febbraio, 3 e 17 marzo 2021. È stata effettuata una sosta durante il periodo natalizio in programma per il 27 dicembre 2020 e 3 gennaio 2021. L'ultima giornata della regular season, inizialmente prevista per domenica 25 aprile 2021, è stata posticipata a domenica 2 maggio 2021 in seguito alle diverse partite non giocate e da recuperare a causa della pandemia di COVID-19. 

Fra le 60 aventi diritto si sono registrate le mancate iscrizioni di  (promosso dalla Serie D),  e . Di conseguenza sono state riammesse le retrocesse  e , mentre dalla Serie D è stato promosso il  in sostituzione del Campodarsego. Le altre novità del campionato sono le retrocesse dalla Serie B ,  e  e le restanti otto promosse dalla Serie D , , , , , ,  e . Degni di nota il ritorno in terza serie del Legnago Salus dopo 72 anni d'assenza e l'esordio assoluto in un campionato professionistico del Matelica. La quarta squadra retrocessa dalla Serie B, il , è stata esclusa dal torneo dopo aver dato forfait nelle prime due giornate, senza essere mai scesa in campo. Ciò ha portato di fatto alla riduzione a 59 del numero di squadre partecipanti. 
 
In questa stagione la regione più rappresentata è la Lombardia con dieci squadre (AlbinoLeffe, Como, Feralpisalò, Giana Erminio, Lecco, Mantova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto e Renate); con sette squadre la Toscana (Arezzo, Carrarese, Grosseto, Livorno, Lucchese, Pistoiese e Pontedera); con sei squadre la Campania (Avellino, Casertana, Cavese, Juve Stabia, Paganese e Turris) e l'Emilia-Romagna (Carpi, Cesena, Imolese, Modena, Piacenza, Ravenna); con cinque squadre le Marche (Fano, Fermana, Matelica, Sambenedettese e Vis Pesaro) e la Puglia (Bari, Bisceglie, Foggia, Monopoli e Virtus Francavilla); con quattro squadre il Piemonte (Alessandria, Juventus U23, Novara e Pro Vercelli); con tre squadre Veneto (Padova, Virtus Verona e Legnago) e Umbria (Gubbio, Perugia e Ternana); con due squadre la Calabria (Catanzaro e Vibonese) e la Sicilia (Catania e Palermo); con una squadra Abruzzo (Teramo), Basilicata (Potenza), Friuli Venezia Giulia (Triestina), Lazio (Viterbese), Sardegna (Olbia) e Trentino Alto Adige (Südtirol). Come nella scorsa stagione le uniche regioni con nessuna squadra rappresentante sono Liguria, Molise e Valle d'Aosta.

Regolamento 
Vista la diversa composizione numerica dei gironi (gironi A e B a 20 squadre, girone C a 19 squadre), per garantire omogeneità
nella determinazione, nelle fasi dei play-off, della squadra meglio classificata, si utilizzerà per le squadre del girone C un coefficiente moltiplicatore pari a 1,05555556, ottenuto dal rapporto tra il numero totale delle gare di stagione regolare giocate nei gironi A e B (38) ed il numero totale di quelle giocate nel girone C (36).

Promozioni
Come nelle precedenti stagioni, le squadre classificate al primo posto dei tre rispettivi gironi sono promosse direttamente in Serie B. Ad esse si aggiunge la vincente dei play-off.

Play-off 
Partecipano ai play-off complessivamente 28 squadre: 21 di esse (7 per ciascun girone) disputano i play-off di girone, mentre le rimanenti 7 sono ammesse direttamente ai play-off nazionali. Lo svolgimento delle gare di play-off si articolerà attraverso tre distinte fasi:
fase play-off del girone
fase play-off nazionale
final four

Fase play-off del girone 
Alla fase play-off del girone partecipano le due peggiori quarte classificate tra i tre gironi, le squadre classificate dal quinto al decimo posto di ciascun girone, la squadra posizionata all'undicesimo posto nel girone in cui è presente la migliore quarta classificata tra i tre gironi.

Primo turno play-off del girone

Partecipano le squadre posizionate dal 5º al 10º posto in classifica nei due gironi in cui non è presente la migliore quarta classificata tra i tre gironi, mentre le squadre posizionate dal 6º all'11º posto in classifica nel girone in cui è presente la migliore quarta classificata tra i tre gironi. All'interno di ciascun girone le squadre sono accoppiate in tre incontri in gara unica in base al piazzamento in classifica, con la migliore classificata che incontra in casa la peggiore e così via.

Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, avrà accesso al secondo turno play-off del girone la squadra meglio classificata al termine della regular season.

Secondo turno play-off del girone

Alle tre squadre vincitrici degli incontri del Primo turno di ciascun girone, si aggiungeranno le due peggiori squadre classificate al quarto posto tra i tre gironi e la squadra quinta classificata nel girone in cui è presente la migliore quarta classificata tra i tre gironi. 

Le quattro partecipanti di ciascun girone sono ordinate nel rispetto del piazzamento in classifica ottenuto al termine della regular season, con la migliore classificata che affronta, in casa e in gara unica, la peggiore classificata.

Le squadre vincenti avranno accesso alla fase play-off nazionale. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, avrà accesso alla fase play-off nazionale la squadra meglio classificata al termine della regular season.

Fase play-off nazionale 
Alla fase play-off nazionale partecipano 13 squadre che si confronteranno in un doppio turno.

Primo turno play-off nazionali

Partecipano 10 squadre, così determinate: le 6 squadre vincenti della fase play-off dei gironi; le tre squadre terze classificate di ogni girone al termine della regular season; la migliore squadra quarta classificata tra i tre gironi.

Il primo turno della fase play-off nazionale si articolerà attraverso 5 incontri in gare di andata e ritorno secondo accoppiamenti tra le 10 squadre qualificate che prevederanno come "teste di serie" le 5 squadre di seguito indicate: le 3 squadre classificate al terzo posto di ciascun girone nella regular season; la migliore squadra quarta classificata tra i tre gironi; la squadra che, tra le 6 vincitrici dei play-off di girone, risulterà meglio classificata

Le altre 5 squadre saranno accoppiate alle 5 "teste di serie" mediante sorteggio. Le squadre "teste di serie" disputeranno la gara di ritorno in casa. Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al secondo turno della fase play-off nazionale. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso al turno successivo le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità passerà il turno la squadra "testa di serie".

Secondo turno play-off nazionali

Partecipano le 5 squadre risultate vincitrici delle gare del Primo Turno e le tre squadre classificate al secondo posto di ciascun girone al termine della regular season.

Le gare del secondo turno si articoleranno attraverso 4 incontri in gare di andata e ritorno, secondo accoppiamenti tra le 8 squadre qualificate che prevederanno, come "teste di serie", le 4 squadre di seguito indicate: le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone nella regular season; la squadra che, tra le vincitrici del Primo turno di play-off nazionale, risulterà meglio classificata delle altre. 

Le altre 4 squadre saranno accoppiate alle 4 "teste di serie" mediante sorteggio. Le squadre “teste di serie” disputeranno la gara di ritorno in casa. Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla final four.

In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla final four le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità avrà accesso alla final four la squadra "testa di serie".

Final Four 
Partecipano le 4 squadre vincenti degli incontri di cui al secondo turno play-off nazionale. Le semifinali saranno disputate in gare di andata e ritorno secondo accoppiamenti determinati da sorteggio integrale. 

Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla finale. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla finale le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, saranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i tiri di rigore. 

La finale sarà disputata in gare di andata e ritorno. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i tiri di rigore. La squadra vincente acquisirà il titolo per l’ammissione al campionato di Serie B 2021-2022.

Retrocessioni 
A seguito dell'esclusione del  le retrocessioni in Serie D sono ridotte da nove a otto. Le squadre classificate al ventesimo ed ultimo posto dei gironi A e B sono retrocesse direttamente in Serie D 2021-2022. Nel girone C, rimasto a 19 squadre in seguito all'esclusione dei siciliani, non vi è la retrocessione automatica dell'ultima classificata. Le ulteriori sei retrocessioni saranno regolate attraverso la disputa dei play-out, secondo la seguente formula.

La disputa dei play-out avviene tra le squadre classificatesi dal sedicesimo al diciannovesimo posto di ogni girone (che nel solo girone C coincidono con le ultime quattro), accoppiate in base all'ordine di classifica in due incontri di andata e ritorno (diciannovesima contro sedicesima e diciottesima contro diciassettesima). La squadra meglio classificata gioca la partita di ritorno in casa.

In caso di parità di punteggio dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della regular season. Le due squadre perdenti di ciascun girone retrocederanno nel campionato di Serie D 2021-2022.

Gli incontri di play-out non si disputano se fra le due squadre ipoteticamente coinvolte il distacco in classifica è superiore agli 8 punti. In questo caso la squadra peggio classificata retrocede direttamente in Serie D.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 2021-2022.
      Ammessa direttamente ai play-off nazionali.
  Ammesso ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Serie D 2021-2022.
Regolamento:
Tre punti per la vittoria, uno per il pareggio, zero per la sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Note:
Il Livorno ha scontato 5 punti di penalizzazione.

La Pistoiese e la Lucchese sono state poi riammesse in Serie C 2021-2022.

Risultati

Tabellone 
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Spareggi

Play-off

Primo turno

Secondo turno

Play-out 
I play-out non vengono disputati: Carrarese e Pro Sesto sono salve al termine della stagione, avendo un vantaggio superiore agli 8 punti su Pistoiese e Lucchese; queste ultime due sono direttamente retrocesse in Serie D insieme al Livorno, ultima classificata.

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Como (23) 
 Minor numero di vittorie: Lucchese (6)
 Maggior numero di pareggi: Olbia (17)
 Minor numero di pareggi: Como (6)
 Maggior numero di sconfitte: Pistoiese (23)
 Minor numero di sconfitte: AlbinoLeffe, Como, Pro Patria e Pro Vercelli (9)
 Miglior attacco: Como (59 gol fatti)
 Peggior attacco: Pistoiese (27 gol fatti)
 Miglior difesa: Pro Patria (28 gol subìti)
 Peggior difesa: Lucchese (60 gol subìti)
 Miglior differenza reti: Alessandria (+19)
 Peggior differenza reti: Pistoiese (-25) 
Partite
 Partita con più reti: Lucchese-AlbinoLeffe 4-5 (9)
 Partita con maggiore scarto di gol: Piacenza-Pro Sesto 6-0 e Juventus U23-Livorno 6-0 (6)
 Giornata con maggior numero di gol: 32 (9ª e 14ª giornata)
 Giornata con minor numero di gol: 13 (28ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 2021-2022.
      Ammessa direttamente ai play-off nazionali.
  Ammesso ai play-off o ai play-out. 
      Retrocesso in Serie D 2021-2022.
Regolamento:
Tre punti per la vittoria, uno per il pareggio, zero per la sconfitta.	
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:	
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.	
Sorteggio.

Note:

La Sambenedettese ha scontato 4 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone 
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Spareggi

Play-off

Primo turno

Secondo turno

Play-out

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Padova (24)
 Minor numero di vittorie: Arezzo e Fano (5)
 Maggior numero di pareggi: Fano (18)
 Minor numero di pareggi: Modena e Padova (7)
 Maggior numero di sconfitte: Imolese (21)
 Minor numero di sconfitte: Perugia e Südtirol (5)
 Miglior attacco: Padova (68 gol fatti)
 Peggior attacco: Fermana (31 gol fatti)
 Miglior difesa: Padova (26 gol subìti)
 Peggior difesa: Arezzo (66 gol subìti)
 Miglior differenza reti: Padova (+42)
 Peggior differenza reti: Ravenna (-30)
Partite
 Partita con più reti: Padova-Vis Pesaro 5-3 (8)
 Partita con maggiore scarto di gol: Mantova-Padova 0-6 e Padova-Carpi 6-0 (6) 
 Giornata con maggior numero di gol: 32 (4ª e 38ª giornata)
 Giornata con minor numero di gol: 13 (8ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 2021-2022.
      Ammessa direttamente ai play-off nazionali.
  Ammesso ai play-off o ai play-out. 
      Escluso a campionato in corso.
      Retrocesso in Serie D 2021-2022.
Regolamento:
Tre punti per la vittoria, uno per il pareggio, zero per la sconfitta.	
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:	
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.	
Sorteggio.

Note:
Il Catania ha scontato 2 punti di penalizzazione.
Il Trapani è stato escluso dal campionato dopo due rinunce, le due partite assegnate per 3-0 a tavolino a Casertana e Catanzaro non hanno valore per la classifica e sono state quindi annullate.

Risultati

Tabellone 
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Spareggi

Play-off

Primo turno

Secondo turno

Play-out

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Ternana (28)
 Minor numero di vittorie: Cavese (5)
 Maggior numero di pareggi: Vibonese (18)
 Minor numero di pareggi: Casertana e Ternana (6)
 Maggior numero di sconfitte: Cavese (23)
 Minor numero di sconfitte: Ternana (2)
 Miglior attacco: Ternana (95 gol fatti)
 Peggior attacco: Paganese (26 gol fatti)
 Miglior difesa: Catanzaro (29 gol subìti)
 Peggior difesa: Casertana (59 gol subìti)
 Miglior differenza reti: Ternana (+63)
 Peggior differenza reti: Cavese (-28)
Partite
 Partita con più reti: Ternana-Cavese 7-2 (9)
 Partita con maggiore scarto di gol: Cavese-Ternana 0-5 (5)
 Giornata con maggior numero di gol: 38 (8ª giornata)
 Giornata con minor numero di gol: 13 (2ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori

Play-off (fase nazionale)

Primo turno

Secondo turno

Final Four

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2020
Calcio nel 2021
2020